Unión Popular (UP) es el nombre de varios partidos políticos:

 Unión Popular (Argentina)
 Unión Popular (Guinea Ecuatorial)
 Unión Popular (Uruguay)
 Unión Popular Agraria Búlgara "Alejandro Stamboliski" 
 Unión Popular Búlgara
 Unión Popular de Artistas
 Unión Popular de Estonia
 Partido Unión Popular (Costa Rica)